

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В список включены 64 подтвержденных вида.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

P

R

S

T

U

Примечания 

Сушеница